ER steht für:

 Astar Air Cargo, US-amerikanische Frachtfluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus der Republik Moldau
 Eesti Raadio, estnischer Hörfunk
 Einstweiliger Rechtsschutz, siehe Vorläufiger Rechtsschutz
 Einzelrichter
 Elisabeth Regina (lat.; dt.: Königin Elisabeth), siehe Elisabeth II.
 Emergency Room – Die Notaufnahme, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Endoplasmatisches Retikulum, ein Membransystem in Zellen
 Entity-Relationship(-Modell), einen Begriff in der Informatik
 Erfolgsrechnung, Schweizer Begriff für Gewinn- und Verlustrechnung
 Eritrea, afrikanischer Staat nach ISO 3166
 Ermera (Gemeinde), Osttimor
 Ermittlungsrichter
 Eastern Region, frühere Verwaltungsregion von British Railways
 Eastern Railway (Indien), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 Estnische Reformpartei (estnisch Eesti Reformierakond)
 Europäischer Rat, Gremium der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union
 Europäische Rechte, eine ehemalige Fraktion im Europäischen Parlament
 Europarat, eine 47 Staaten umfassende europäische internationale Organisation
 Extended Range (dt. erweiterte Reichweite), zum Beispiel hat die Boeing 767ER eine größere Reichweite als die Boeing 767
 Extended Release, die verlangsamte Freisetzung eines Arzneistoffes, siehe Retard

ER als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Albanien: Kreis Kolonja (für Erseka, auslaufend)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Erlangen
 Großbritannien: Chelmsford
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Kuwait

Er steht für:

 Er (Bibel), Sohn des Juda im Buch Genesis
 Er (Film), ein Film von Luis Buñuel
 Er (Insel), eine der indonesischen Kei-Insel
 Er (Lovecraft), Kurzgeschichte
 Er (Platon), eine Person in Platons Politeia
 Er (Zeitschrift), ein Männermagazin
 Erbium, chemisches Element
 den Singular von Eran (Begriff)

Er ist der Familienname der folgenden Person:
 Necati Er (* 1997), türkischer Dreispringer

er ist:

 eine Abkürzung für enantiomeric ratio (Enantiomerenverhältnis) und wird in der Stereochemie benutzt
 ein Personalpronomen der 3. Person in der deutschen Sprache
 .er, die Top-Level-Domain von Eritrea

εr ist:
 der geläufige Formelbuchstabe für die relative Permittivität, siehe Permittivität

Siehe auch:

ER